Finale Kupa prvaka 1970. je bilo 15. po redu finale Kupa prvaka, koje je igrano 6. svibnja 1970. na stadionu Giuseppe Meazza u Milanu. U finalu su igrali nizozemski Feyenoord Rotterdam i škotski Celtic F.C., a utakmica je završila pobjedom od 2:1 za Nizozemce nakon produžetaka. Ove Kindvall je postigao odlučujući pogodak u 117. minuti utakmice u kojoj je prvi nizozemski klub osvojio Kup/Ligu prvaka. Do danas, ovo je ostao jedini Feyenoordov naslov prvaka Europe.

Susret

Vanjske poveznice
Rezultati Kupa prvaka, RSSSF.com
Sezona 1969./70., UEFA.com
Povijest Kupa prvaka: 1970.

Kup prvaka 1970.
Nogometne utakmice u Italiji